Branding steht für:
 ein in die Haut gebranntes Zeichen bei Tieren, siehe Brandzeichen
 das Einbrennen von „Schmucknarben“ in die menschliche Haut, siehe Branding (Body-Modification)
 den Aufbau und die Weiterentwicklung einer Marke, siehe Markenführung
 die Übertragung einer Marke, siehe Markentransfer

Personen:
 Heinz Theo Branding (1928–2013), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Debranding (Entfernung netzbetreiberspezifischer Software von Mobiltelefonen)

 Brand (Begriffsklärung)
 Brandung (Wellen in Gewässern)
 Brandin